Az 1995–1996-os Szlovák Extraliga-szezon a Szlovák Extraliga harmadik szezonja volt. A bajnoki címet a HC Košice szerezte meg, 4:1-re verve meg a Dukla Trenčínt a négy győztes meccsig játszott döntősorozatban. A bajnokságból a Dragon Prešov esett ki, helyére a következő szezonra a HK Spišská Nová Ves jutott fel.

Alapszakasz

Az alapszakasz legeredményesebb játékosai

Rájátszás 

az eredmények a győztes mérkőzések számát jelzik a sorozatban

Negyeddöntők 
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (5:2,5:1,2:4,5:1)
Dukla Trenčín - Spartak Dubnica nad Váhom 3:0 (2:1,8:1,5:4)
Martimex ZŤS Martin - HC Nitra 3:1 (4:1,3:0,1:3,4:1)
ŠKP PS Poprad - HC Slovan Bratislava 1:3 (3:4 h.u.,3:4,6:5 h.u.,1:5)

Elődöntők 
HC Košice - HC Slovan Bratislava 4:1 (3:0,3:2 h.u.,4:6,8:2,5:4)
Dukla Trenčín - Martimex ZŤS Martin 4:1 (2:1 h.u.,3:2,2:0,3:4 h.u.,5:3)

3. helyért 
Martimex ZŤS Martin - HC Slovan Bratislava 1:3 (5:6 h.u.,5:3,2:5,0:2)

Döntő 
HC Košice - Dukla Trenčín 4:1 (3:2 h.u.,4:1,5:4 h.u.,3:6,7:1)

Helyosztók 
5–8. helyért
ŠKP PS Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (7:3,7:4)
HC Nitra - Spartak Dubnica nad Váhom 2:0 (3:2 h.u.,6:2)

7. helyért
Spartak Dubnica nad Váhom - HK 32 Liptovský Mikuláš 0:2 (2:4,5:8)

5. helyért
ŠKP PS Poprad - HC Nitra 2:0 (8:5,4:2)

Rájátszás a bajnokságban maradásért

Források 
 

Szlovák Extraliga-szezonok
Szlovák
Szlovákia